Миодраг Хаџић (Београд, 1935) је југословенски и српски филмски и ТВ сценограф.

Сценографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1964. || The Yellow One || арт директор
|- 
| 1965. || Девојка || сценограф
|-
| 1965. || Клаксон || сценограф
|-
| 1967. || Немирни || сценограф
|-
| 1968. || Кво вадиш Живораде || арт директор
|-
| 1969. || Зазидани || сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1970. || Лилика || сценограф
|-
| 1970. || Природна граница || сценограф
|-
| 1970. || Бурдуш || сценограф
|-
| 1971. || Бубашинтер || сценограф
|-
| 1971. || Чудо || сценограф
|-
| 1972. || Болани Дојчин || сценограф
|-
| 1973. || Сироти мали хрчки || сценограф
|-
| 1974. || Дивље године || сценограф
|-
| 1974. || Погледај ме, невернице || сценограф
|-
| 1975. || Sie kommen aus Agarthi || арт директор
|-
| 1975. || Проклетиња || сценограф
|- 
| 1975. || Награда године || сценограф
|-
| 1975. || Бориско и Наталија || сценограф
|- 
| 1976. || Ђовани || сценограф
|-
| 1976. || Грлом у јагоде || сценограф
|-
| 1976. || Од пет до седам || сценограф
|- 
| 1977. || Пас који је волео возове || костим
|-
| 1978. || Судбине || сценограф
|-
| 1978. || Тигар || сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1981. || Нека друга жена || арт директор
|-
| 1981. || Свињски отац || сценограф
|-
| 1983. || Приче из Непричаве || сценограф
|-
| 1984. || Коцка, коцка, коцкица || сценограф
|-
| 1986. || Мајстор и Шампита || асистент редитеља
|-
| 1986. || Смешне и друге приче || сценограф
|-
| 1987. || Вук Караџић || сценограф
|-
| 1988. || Сунцокрети || сценограф
|}

Референце

Спољашње везе 
 Кљаковић на сајту Филмска банка
 Миљен Крека Кљаковић на сајту ИМДб

Рођени 1935.
Београђани на филму
Српски сценографи
Чланови Удружења филмских уметника Србије
Југословенски сценографи